A 20 425-ös számú mellékút egy öt számjegyű mellékút Pest megyében, Vác közigazgatási területén.

Nyomvonala 
Az M2-es autóút 47+500-as kilométerszelvénye közelében található végcsomópont átkötő ágainak egyike: a 2-es főút és a 12-es főút körforgalmú csomópontjából kiágazó 20 424-es útról vezeti tovább a Budapest felé haladó forgalmat az M2-esre.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 247 méter.

Díjfizetés 
Mivel az M2-es autóút használata a 37/2007. (III.26.) GKM rendelet 2015. januári módosítása alapján teljes hosszában díjköteles – országos vagy Pest megyei e-matricával vehető igénybe –, ezért a ráhajtó útjaira, tehát erre az útra sem érdemes rákanyarodni előzetesen megváltott, érvényes matrica nélkül.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 15.

Jegyzetek 

20425
Vác közlekedése